Ahmed Zaki ist der Name folgender Personen:

* Ahmed Zaki (Politiker) (1931–1996), maledivischer Politiker
 Ahmed Zaki (Schauspieler) (1949–2005), ägyptischer Schauspieler